Sentir est l'action de recevoir quelque impression par le moyen des sens, éprouver en soi quelque chose d’agréable ou de pénible.

Le verbe sentir peut faire référence plus spécifiquement à :
l'odorat
le toucher
une impression, un ressenti

Références